Tomnatek, falu Bihar megyében, Romániában
 Tomnatek, falu Hunyad megyében, Romániában